Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2013 проводилось с 3 по 8 января 2013 в городе Прага (Чехия) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 9-й раз.

В первенстве принимало участие 13 мужских и 12 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (3-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Италии, победившая в финале сборную Дании. Бронзовые медали завоевали сборные Эстонии и Нидерландов (проигравшие в полуфиналах).

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Дании, победившая в финале сборную Венгрии. Бронзовые медали завоевали сборные Германии и Италии (проигравшие в полуфиналах).

Мужчины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 6 команд (в группе A — 7 команд) и играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где играют по олимпийская система: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовую медаль получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Женщины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где играют по олимпийская система: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовую медаль получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)
 Страница чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга

2013
Международные соревнования по кёрлингу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Спорт в Чехии в 2013 году